Таба́чник — прізвище, яке походить від російської назви тютюну.

 Табачник Дмитро Володимирович (1963, Київ) — український політик, доктор історичних наук.
 Табачник Ольга (1923, Коломия) — українська співачка.
 Табачник Ян Петрович (1945, Чернівці) — український акордеоніст, народний артист України (1994).

Єврейські прізвища